Клуб — сообщество людей, объединённых общими интересами.

Искусство 
 Клуб — художественный фильм 2001 года кинорежиссёра Клода Зиди.
 Клуб — сериал Петра Шекшеева о клубной жизни.

Аббревиатура 
 КЛУБ — Комплексное локомотивное устройство безопасности.

Другое 
 Клуб — название небольшого Дома культуры, как правило деревенского или сельского.
 «Клуб» (Санкт-Петербург) — ночной клуб, культурный центр и лейбл, работавший с 2017 по 2019 год в Санкт-Петербурге.
 «Клуб» — американская группировка в рестлинге, в настоящее время выступающая в WWE. Позже известна как The O.C..

См. также 
 Ночной клуб — общественное заведение для свободного времяпрепровождения, работающее обычно после 21:00.
 Club — экспортное название серии российских комплексов ракетного оружия.